SRA steht für:

 Secretaría de la Reforma Agraria, Mexiko
 Societas regina Apostolorum, lateinische Bezeichnung der Missionsgesellschaft Königin der Apostel
 Schiedsrichterassistent im Fußball
 Seamless Rate Adaption, Funktion in der Übertragungstechnik, die es bei ADSL2+ erlaubt, während des Betriebes die Übertragungsgeschwindigkeit an die Übertragungsqualität der Kabelverbindung anzupassen, ohne die Synchronisation zu verlieren.
 Surveillance Radar Approach, ein durch Bordinstrumente und Kommunikation mit der Radaranflugkontrolle gestütztes Anflugverfahren für Luftfahrzeuge
 das SR-Archiv österreichischer Popularmusik
 Bezeichnung für Überformate bei Papieren (siehe Papierformat)
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Special Rules Area, Teile des kontrollierten Luftraums mit Sonderregelungen zum Schutz des IFR-Verkehrs vor dem VFR-Verkehr
 Señora, der spanischen Anrede für Frau.
 Satanic ritual abuse, siehe Ritueller Missbrauch 
 Swakopmund Residents Association, Bürgerrechtsbewegung in der namibischen Küstenstadt Swakopmund

SRA